Планяны (, бывш. ) — местечко в районе Колин Среднечешского края Чехии, в 40 километрах на восток от Праги по дороге на Колин, до которого около 12 км.

Административно разделён на районы:
 Планяны
 Блинка
 Граденин
 Поборы.

Население на 1.01.2015 года составляло 1 836 человек. Средний возраст жителей 38 лет.

История 
Окрестности местечка населены с каменного века. Первое упоминание встречается в 1219 году, как имение Голека из Планаса, смотрителя Оломоуцкого замка. Возник на старом торговом пути, соединяющем Прагу с восточной Богемией и Моравией. В 1421 и 1424 гг. поселение было разграблено во время гуситских войн.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Планяны

Населённые пункты Среднечешского края